KDA est un sigle qui peut désigner :
 Kampfgruppen der Arbeiterklasse (en français, Groupes de combat de la classe ouvrière), une ancienne organisation paramilitaire d'employés dans les entreprises de la République démocratique allemande.

kDa est une abréviation qui peut désigner :
 kilodalton, une unité de mesure standard, utilisée pour exprimer la masse des atomes et des molécules.